Indonesië
 Widang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Widang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java